Dopełnianie – relacja zachodząca pomiędzy zdaniami, w której zdania te nie mogą być jednocześnie fałszywe. Na przykład:

Jaś ma mniej niż 30 lat. Jaś ma więcej niż 20 lat.

Logika